Френдсвил има више значења:
 Френдсвил (Мериленд)
 Френдсвил (Пенсилванија)
 Френдсвил (Тенеси)